Musabeyli ist eine Kreisstadt und ein Landkreis in der südostanatolischen Provinz Kilis in der Türkei. Musabeyli liegt im Westen der Provinz, grenzt im Süden an den zentralen Landkreis (Merkez İlçe) der Provinzhauptstadt Kilis sowie den Kreis Polateli. Im Nordwesten und Nordosten ist die Provinz Gaziantep der Nachbar.

Landkreis 
Der Landkreis entstand 1995 mit der Gründung der Provinz Kilis (Verordnung Nr. 550). Dabei wurde der Bucak Musabeyli aus dem zentralen Landkreis ausgegliedert.

Ende 2020 besteht der Kreis neben der Kreisstadt (neun Prozent der Landkreisbevölkerung) aus 46 Dörfern (Köy, Mehrzahl: Köyler), mit einer durchschnittlichen Bevölkerung von 259 Einwohnern. 13 Dörfer haben mehr Einwohner als der Durchschnitt, elf weniger als 100 Einwohner. Das größte Dorf (Hasancalı, 1.654) ist zugleich das größte in der Provinz. Erwähnenswert sind noch Tahtalıkaradut (1.313) und Yedigöz (1.033 Einw.).

Ergebnisse der Bevölkerungsfortschreibung 
Die nachfolgende Tabelle zeigt den vergleichenden Bevölkerungsstand am Jahresende für die Provinz Kilis, den Landkreis und die Stadt Musabeyli sowie deren jeweiligen Anteil an der übergeordneten Verwaltungsebene. Die Zahlen basieren auf dem 2007 eingeführten adressbasierten Einwohnerregister (ADNKS). Die letzten beiden Wertzeilen entstammen Volkszählungsergebnissen.

Einzelnachweise